Filip Đorđević é um futebolista sérvio que atua como atacante. Atualmente, joga pela Chievo e pela seleção da Sérvia

Nascidos em 1987
Naturais de Belgrado
Futebolistas da Sérvia
Futebolistas do Estrela Vermelha de Belgrado
Futebolistas do Football Club de Nantes
Futebolistas da Società Sportiva Lazio
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Jogadores da Seleção Sérvia de Futebol